Denumirea de Borovița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Borovița, un sat în comuna Ardino, regiunea Kărdjali;
 Borovița, un sat în comuna Belogradcik, regiunea Vidin.